Balmaceda, puede referirse a:

 Balmaceda, pueblo chileno cercano a Coyhaique en la XI Región de Aysén.
 Aeropuerto Balmaceda, aeropuerto chileno ubicado cerca del pueblo de Balmaceda (Chile), cercana a la frontera con Argentina.
 Avenida Balmaceda, avenida ubicada en la ciudad chilena de Santiago de Chile.
 Club Atlético Cultural Balmaceda, equipo de fútbol chileno de San Antonio.
 Corporación Cultural Balmaceda 1215, corporación deportiva.
 Parque Balmaceda, parque chileno ubicado en Providencia, Santiago de Chile.
 Presidente Balmaceda, mausoleo de José Manuel Balmaceda ubicado en el Cementerio General de Santiago de Chile.
 Puerto Raúl Marín Balmaceda, puerto chileno ubicado en la comuna Cisnes, región de Aysén.
 Radio Balmaceda, radioemisora chilena.

Desambiguación 
 Avenida Balmaceda, diversas arterias viales en Chile.